Hangonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hangonsaari (ö i Kajanaland), 
 Hangonsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar